Михаи́л Кири́ллович Маке́ев (31 декабря 1896 — март 1979) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в семье рабочего. В 1914 году окончил реальное училище. С 1915 г. служил в армии. Член партии с 1917 г.

В 1918—1922 годах — участник Гражданской войны: политкомиссар кавалерийской дивизии, военком Донского округа, нач. штаба 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии.

В 1922—1923 гг. — секретарь Мышкинского уездного комитета РКП(б).

В 1923—1931 гг. работал в Ярославле, Томске, Омске, Москве. С мая 1925 г. в органах НКВД. 30 декабря 1926 г. на заседании бюро Томского окружкома РКП(б) утверждён начальником окружного административного отдела, одновременно возглавлял милицию округа. В сентябре 1927 г. откомандирован в распоряжение Сибирского крайкома ВКП(б).

В 1931—1933 гг. — аспирант Института красной профессуры. В 1933—1935 гг. — начальник политотдела совхоза в Орше. В 1936—1942 гг. — на ответственной работе в Наркомсовхозе СССР, Наркомфине СССР (Москва).

С 22 октября 1942 по 13 января 1946 г. работал в Астрахани: председатель райисполкома, председатель горсовета.

В 1946—1951 гг. на ответственной работе в Главcельстрое при Совете Министров СССР (Москва).

С 1952 г. на пенсии.

Умер в Москве в марте 1979 года.

Литература 
 Ежегодник, Том 24. Большая советская энциклопедия. Изд-во Советская энциклопедия, 1980
 Полицмейстеры, комиссары, начальники: руководители правоохранительных органов Томской губернии, округа и области в XIX—XX вв. Изд-во Томского университета, 1999 — Всего страниц: 180

Председатели Астраханского горисполкома
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Сотрудники НКВД